Request (englisch für ‚Anfrage‘) steht für:

 ReQuest, US-amerikanisches Beratungsunternehmen
 Request, Anfrage eines Clients an einen Server, siehe Client-Server-Modell #Definitionen